Il Conia è un torrente della Toscana.

Il percorso e opere idrauliche 

Nasce a Malmantile per poi sfociare nel fiume Arno, di cui è un affluente di sinistra, nei pressi di Montelupo Fiorentino segnando il confine tra questo comune e il comune da cui ha origine.

Il bacino del Vingone 
Il suo bacino ricade nei comuni di: 
 Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa

Voci correlate 
 Arno
 Elenco dei fiumi italiani
 Montelupo Fiorentino
 Lastra a Signa

Conia
Montelupo Fiorentino
Affluenti dell'Arno